Нова-Весь-Велька () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Быдгощский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 8639 человек (на 2008 год).

Сельские округа 
 Бжоза
 Дземённа
 Домброва-Велька
 Добромеж
 Кобылярня
 Колянково
 Лешице
 Нова-Весь-Велька
 Нова-Вёска
 Нове-Смольно
 Олимпин
 Прондоцин
 Тарково-Дольне
 Якубово
 Янушково

Соседние гмины 
 Быдгощ
 Гмина Бяле-Блота
 Гмина Злотники-Куявске
 Гмина Лабишин
 Гмина Роево
 Гмина Солец-Куявски

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Куявско-Поморского воеводства